Banget (Kaliwungu)
 Banget (Kwadungan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing